Krukowate – rodzina ptaków z rzędu wróblowych

 Geografia
 miejscowości w Polsce: 

 Kruki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Kruki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy 
 Kruki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki
 Kruki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Kruki – część Oświęcimia

 miejscowości na Litwie:
 Kruki (okręg mariampolski)
 Kruki (okręg szawelski)

 miejscowości na Białorusi
 Kruki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
Kruki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule.

 Literatura
 Kruki (Les Corbeaux) – dramat prozą Henry’ego Becque’a